Manuel Serra peut désigner:

 Manuel Serra (1894 - 1963), un homme politique catalan.
 Manuel Francisco Serra (1935-date de décès inconnue), footballeur portugais.
 Manuel Serra, le pseudonyme de l'écrivain José Serrano (1965 -).